Ursina (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Ursina (geslacht), een geslacht van vlinders
 860 Ursina, a kleine planeet